Мече́ть Долмабахче́ (), также известна как Мечеть Безмиалем Валиде Султан () — мечеть XIX века, расположенная к югу от одноименного дворцового комплекса в Стамбуле.

Мечеть Далмабахче  
Строительство мечети было начато в 1853 году по приказу матери султана Абдул-Меджида, Безмиалем Султан. Архитектором был назначен Карапет Бальян, член знаменитой династии архитекторов Бальян. Мечеть была завершена уже после смерти Безмиалем её сыном.

Мечеть построена в стиле барокко и декорирована весьма роскошно в стилях ампир и барокко. Отличительной чертой мечети стали большие арочные окна. Мечеть имеет один купол и два минарета, которые имеют два балкона. Поскольку мечеть являлась частью дворцового комплекса, в ней была предусмотрена молитвенная ложа для султана (максура).

Галерея

Примечания

Ссылки 

  
 Images of the Dolmabahçe Mosque 
 

Бешикташ (район)
Культовые сооружения, построенные в 1855 году